Joder (anglisiert Yoder) steht für:

 eine schweizerische Form des Namens Theodor
 speziell den Heiligen Theodor von Sitten

Joder ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Joder (* 1978), US-amerikanische Skilangläuferin
 Rudolf Joder (* 1950), Schweizer Politiker (SVP)

Siehe auch:

 Yoder